Colonel Henry peut faire référence à :

 Adrien Henry, officier et résistant français (1888-1963)
 Hubert Henry, officier français (1846-1898)